Denumirea de Gorski Izvor se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gorski Izvor, un sat în comuna Dimitrovgrad, regiunea Haskovo;
 Gorski Izvor, un sat în comuna Kirkovo, regiunea Kărdjali.